Gai Servili (triumvir), triumvir de final del .
 Gai Servili Tuca, cònsol el .
 Gai Servili Gemin, cònsol el .
 Gai Servili Casca (tribú), tribú de la plebs el .
 Gai Servili Casca, assassí de Juli Cèsar.
 Gai Servili Glàucia, pretor el .
 Gai Servili Ahala, diversos personatges.
 Gai Servili Estructe Ahala, diversos personatges.
 Gai Servili Estructe Axil·la, tribú amb poder consolar el 419, 418 i .